Der Zehnkampf der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2013 wurde am 10. und 11. August 2013 im Olympiastadion Luschniki der russischen Hauptstadt Moskau ausgetragen.

Es siegte der aktuelle Olympiasieger, Vizeweltmeister von 2011 und Weltrekordinhaber Ashton Eaton aus den Vereinigten Staaten. Er gewann vor dem Deutschen Michael Schrader. Rang drei belegte der Kanadier Damian Warner.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Es wurde ein Kontinental- und ein Landesrekord aufgestellt.
 Kontinentalrekord: 8343 P (Afrikarekord) – Willem Coertzen, Südafrika
 Landesrekord: 8275 P – Mihail Dudaš, Serbien

Teilnahmevoraussetzungen 
Nach den Qualifikationsregelungen der IAAF waren pro Land drei Sportler teilnahmeberechtigt, die mindestens 8200 Punkte erreicht hatten oder ein Sportler, der 8000 Punkte oder mehr erzielt hatte. Zusätzlich starten konnten Besitzer einer Wildcard.

Zeitplan 

Alle Zeitangaben beziehen sich auf die Ortszeit in Moskau.

Ergebnisse

100 m

Weitsprung

Kugelstoßen

Hochsprung

400 m

110 m Hürden

Diskuswurf

Stabhochsprung

Speerwurf

1500 m

Endstand

Videolinks 
 Moscow 2013 - Decathlon Men - Morning Session Day 01, youtube.com, abgerufen am 30. Januar 2021
 Moscow 2013 - Decathlon - Afternoon Session Day 1, youtube.com, abgerufen am 30. Januar 2021
 Moscow 2013 - Decathlon Men - Morning Session Day 2, youtube.com, abgerufen am 30. Januar 2021
 Moscow 2013 - Decathlon - Afternoon Session Day 2, youtube.com, abgerufen am 30. Januar 2021
 Men Decathlon 1500m 2013 IAAF World Athletics Championships Moscow TVE, youtube.com, abgerufen am 30. Januar 2021

Weblinks 
 World Championships Moskva (Luzhniki) (englisch), abgerufen am 30. Januar 2021
 XIV World Championship 2013 Moskva (RUS) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 30. Januar 2021
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Decathlon, Moscow 2013, S. 213 (PDF; 10,3 MB), englisch, abgerufen am 30. Januar 2021

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Zehnkampf der Manner
Mehrkampfsport
Leichtathletikwettbewerb in Moskau